grafologia (kryminalistyka) – badanie autentyczności pisma i ustalanie tożsamości jego autora
 grafologia (psychologia) – badanie związków między charakterem pisma a osobowością jego autora